Заліковий тиждень студента - це період у навчальному семестрі, коли проводяться заліки та іспити з тих дисциплін, які вивчаються студентами протягом семестру. Зазвичай заліковий тиждень припадає на останній або передостанній тиждень семестру.

Під час залікового тижня студентам потрібно успішно скласти заліки та іспити з тих дисциплін, які вони вивчають у семестрі. Це можуть бути письмові або усні іспити, а також практичні завдання або лабораторні роботи. Якщо студент не складає заліки та іспити під час залікового тижня, то він може мати проблеми з отриманням кредитів за ці дисципліни.

Заліковий тиждень - це важливий період для студентів, оскільки він визначає їхній успіх у навчанні протягом семестру. Для успішного складання заліків та іспитів студентам потрібно готуватися заздалегідь, повторювати матеріал, виконувати домашні завдання та консультуватися з викладачами.

Примітки 

Педагогічний контроль
Навчальний курс